Die Könige der Kassiten und des Kassitenreiches in Babylonien (um 1670–1154 v. Chr.)

Quellen 
Die einzigen Quellen für die frühen Kassitenherrscher sind die babylonische Königsliste A und die assyrische synchronistische Königsliste. Sie stimmen meist, aber nicht immer überein und gehen wahrscheinlich auf eine gemeinsame Quelle zurück. Nach der Königsliste A herrschten die Kassiten 576 Jahre. Das Ende ihrer Herrschaft wird von Brinkman auf 1155 v. Chr. angesetzt, der erste Herrscher wäre demnach 1730/29 v. Chr. an die Macht gekommen. Weidner nahm ein Datum von 1761 v. Chr. an.

Die Chronologie der Kassitenzeit beruht weitgehend auf Synchronismen mit den assyrischen Herrschern. Aus den Amarna-Briefen ist die Gleichzeitigkeit von Kadaschman-Enlil I. mit Amenophis III. und von Burna-Buriasch II. mit Amenophis IV. und Tutanchamun belegt. Die Königsliste A gibt die Dauer der kassitischen Herrschaft mit 576 Jahren und 9 Monaten an und erwähnt 36 Könige, deren Namen wegen einer Beschädigung aber nicht alle überliefert sind. Es gibt auch assyrische Überlieferungen, die mit der babylonischen Liste aber nicht immer übereinstimmen. Es wird oft angenommen, dass die frühen Herrscher keine Könige von Babylon waren, sondern lediglich die Vorfahren späterer Herrscher.
Kassitische Herrscher nach Liste A
 Gandaš
 Agum Mahru
 Kaštilias
 … ši Ašu
 Rattaš
 Urzigurumaš (Tazzigurumaš, Tassigurumaš)
Die nächsten Herrscher fehlen ganz oder teilweise, erst die letzten zehn Könige sind wieder überliefert.

Die synchronistische Königsliste hat die Namen der ersten 13 Herrscher, aber der Name des elften ist zerstört und der des 13. beschädigt. Nur die synchronistische Liste A überliefert die Namen der Herrscher zwischen Urzigurumaš und Kara-indaš, die Zahl der Herrscher ist aber unklar.

Nach neuen Funden aus Tell Muhammad (Schichten II und III) können die Namen von zwei Königen nach Urzigurumaš rekonstruiert werden: Ḫurbazum und Šiptaʾulzi.

Erst von Agum mahru ist sicher belegt, dass er König von Babylon war.

Könige der Kassiten vor der Eroberung Babyloniens

Erste Kassitendynastie (traditionell gezählt als Dritte Dynastie von Babylon)

Zweite Kassitendynastie (traditionell ebenfalls gezählt als Dritte Dynastie von Babylon) 

1155 v. Chr. entmachtet durch die 2. Dynastie von Isin (4. Dynastie von Babylon).

Siehe auch 
Liste der Könige von Babylonien
Dynastische Chronik (ABC 18)
Chronik der frühen Könige (ABC 20)

Weblinks 
 synchronistische Königsliste

Einzelnachweise 

!Liste
Kassitenreich in Babylonien
!